

Вудвілл — місто, штат Алабама
 Вудвілл — місто, штат Джорджія
 Вудвілл — місто, штат Мен
 Вудвілл — місто, штат Міссісіпі
 Вудвілл — місто, штат Техас
 Вудвілл — місто в окрузі Калумет, штат Вісконсин
 Вудвілл — селище, штат Огайо
 Вудвілл — селище, штат Вісконсин
 Вудвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Вудвілл — переписна місцевість, штат Флорида